Teatro Vittorio Alfieri – teatro di Asti
Teatro Vittorio Alfieri – teatro di Castelnuovo di Garfagnana
Teatro Vittorio Alfieri – teatro di Castelnuovo Berardenga
Teatro Vittorio Alfieri – teatro di Montemarciano
Teatro Vittorio Alfieri – teatro di Torino

Teatro Alfieri – ex teatro di Firenze